Соревнования по скиту среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 30 и 31 июля. В них приняли участие 36 спортсменов, победу снова одержал олимпийский чемпион Пекина Винсент Хэнкок.
Турнир состоял из двух раундов, квалификации и финала. В первом раунде участники выполнили 5 серий по 25 выстрелов. Шесть лучших спортсменов по итогам квалификации пробились в финал. Там каждый выполнил ещё по 25 выстрелов, после чего результаты финала и квалификации были суммированы и определили призёров.

Американец Винсент Хэнкок показал лучшие результаты и в квалификации, и в финале. Он обновил олимпийские рекорды в квалификации и сумме (абсолютный результат в финале стрелки показывают почти на каждой Олимпиаде). Датчанин Андерс Голлинг стал серебряным призёром, и единственный провёл без промахов 3 серии подряд. Третий результат показали Нассер Аль-Аттия и Валерий Шомин, в перестрелке за бронзовую медаль катарец оказался точнее россиянина.

Рекорды

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты квалификации на официальном сайте Олимпиады
 Результаты финала на официальном сайте Олимпиады